AFK eller afk kan syfta på:

 AFK – en anordning i radiomottagare som återför frekvensen till rätt värde när avvikelsen blivit för stor, se Automatisk frekvenskontroll
 AFK – stationskod i Storbritannien gör Ashford International railway station
 afk – away from keyboard, se internetslang

Se även
 TPB AFK – en svensk dokumentärfilm från 2013 av Simon Klose

cs:Seznam zkratek v online diskusích#A